Фестива́ль «Белые ночи Санкт-Петербурга» — международный фестиваль популярной музыки, проводящийся в Санкт-Петербурге с 1992 года (до этого в городе с 1973 года проводился фестиваль классического искусства «Белые ночи»). Один из крупнейших фестивалей поп-музыки в России и Восточной Европе.

История 
Начиная с 1958 года в городе проводился международный фестиваль классического искусства «Белые ночи». Со времён СССР белые ночи были одной из визитных карточек современного Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль под названием «Белые ночи» был инициирован ленинградскими властями в Ломоносовском парке в июне 1958 года. Политическую и идеологическую основу фестиваля составляли решения XX съезда КПСС, что было отражено в статье Н. С. Хрущева «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа».

Все культурные и просветительские организации Ленинграда принимали участие в организации массовых летних праздников. Артисты, художники, писатели, киноработники, композиторы и другие деятели искусства провели 408 встреч, на которых присутствовало более 300 тысяч зрителей. В кинотеатрах города шли лучшие фильмы студии «Ленфильм», музеи проводили «Дни открытых дверей», выступали коллективы художественной самодеятельности, поэты Г. Я. Булатов, В. А. Биншток, В. Г. Сидоренко и другие читали стихи. Наибольшей популярностью пользовались мероприятия, проводимые в садах и парках города. Всё это побудило городские власти сделать праздник «Белые ночи» ежегодным. В последующие года для праздник проводился в Ломоносовском, Гатчинском парках, Центральном парке культуры и отдыха имени С.М. Кирова, на стадионе им. С. М. Кирова, в читальном зале Измайловского сада Эрмитаж, музеях и в Ленинграде.

Возрождение фестиваля в России началось в 1992 году. Фестиваль был зарегистрирован в Международной Федерации Фестивальных Организаций (FIDOF). В 1992 году под похожим названием в городе стал проводиться фестиваль популярной музыки. Так как новый фестиваль сразу же получил поддержку городских властей, более старый фестиваль был вынужден сменить своё, уже ставшее известным в мире искусства название, на новое — с 1993 года он именуется «Звёзды белых ночей». В 1992 году международная федерация фестивальных организаций FIDOF зарегистрировала международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга», летом того же года в Санкт-Петербурге прошёл первый фестиваль. До 1996 года председателем его оргкомитета был мэр города Анатолий Собчак. С 2017 года фестиваль носит название «Белые ночи Санкт-Петербурга».

Основателем и продюсером фестиваля поп-музыки является Владимир Киселёв. Фестиваль проводился в 1993, 1994 и 1995 годах, также дирекцией фестиваля были проведены два гала-концерта в 2003 году в рамках празднования 300-летия Санкт-Петербурга и в 2006 году в рамках саммита «Большой восьмерки». С 2011 года в программе фестиваля участвуют не только молодые конкурсанты, но и состоявшиеся исполнители, звёзды шоу-бизнеса. В 1996 году фестиваль лишился поддержки городской администрации после поражения Собчака на губернаторских выборах и с тех пор не проводился. В. Киселёв продолжал устройством гастролей в России зарубежных артистов, среди которых были Whitesnake в ноябре 1997 года, а также Status Quo, Brian May и Deep Purple осенью 1998 года.

Почётными гостями международного музыкального фестиваля «Белые Ночи Санкт-Петербурга» в разное время были представители королевских домов Голландии, Монако, Англии, министр культуры Франции, мэры городов-побратимов Санкт-Петербурга, министры культуры России, представители мировых СМИ «Billboard», «HollywoodReporter», «Music&Media», «MTV». Жюри возглавляли звёзды шоу бизнеса, известные музыкальные менеджеры — Марк Захаров, Иосиф Кобзон, Ролан Быков, Paula Abdul, Юрий Аксюта, Sarah Connor и др.

За годы работы фестиваля его посетили звёзды мировой величины: Joe Cocker, A-Hа, Boney M, Ricky Martin, Julio Iglesias, Scorpions, Mika, Eros Ramazzotti, Natalie Imbruglia, Paula Abdul, Anastacia и другие не менее известные исполнители. Также были приглашенные звезды: Kevin Costner, Thomas Anders,Woody Allen, The Doors, Akon, In-Grid, George Clinton, Village People, Леонид Агутин, Елена Ваенга, Григорий Лепс, «А’Студио», «Земляне».

Хронология

Примечания

Ссылки 
 Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» на 1-м канале

Музыкальные фестивали Санкт-Петербурга
Фестивали, появившиеся в 1992 году